Carl von Günderrode ist der Name folgender Personen:

* Carl Justinian von Günderrode (1712–1785), deutscher Kammerdirektor und Hofmeister beim Grafen von Solms-Laubach
 Carl Wilhelm von Günderrode (1765–1823), deutscher Forstwissenschaftler und Politiker